Calaceite kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Calaceite (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Calaceite (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar